Tournai

 Geografia
 Tournay (Neufchâteau), antic municipi de Bèlgica, fusionat amb Neufchâteau 
 Tournai i el Tournaisis o Tournaisis, una de les Disset Províncies
 Tournay  o Tornai , municipi del departament francès dels Alts Pirineus (regió del Migdia-Pirineus) 
 Tournay-sur-Odon, municipi de França
 Tournai-sur-Dive
 Biografies:
 Jasper Tournay (1550-1635), impressor dels Països Baixos
 Roland Louis Jules Alfred Tournay, botànic i agrostòleg francès
 Miscel·lania: de Tournay o de Tournai, branca de la casa d'Oisy vegeu Senyoria d'Oisy